Jatipurno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Jatipurno, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Jatipurno, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar